De Engelse naam voor Klaas Vaak
Sandman (stripverhaal), een verhaal van Neil Gaiman
Sandman (Marvel), een superschurk van Marvel Comics
Sandman (DC Comics), een superheld van DC Comics
Sandman (album), een album uit 1976 van Harry Nilsson.
Sandman (film), een film uit 1993.
Sandman (fiets), een mountainbike van Belgische makelij.

Zie ook:
The Sandman (doorverwijspagina)